Otus elegans — вид птиц рода совок семейства совиных. Выделяют 4 подвида.

Описание 
Представители данного вида имеют длину около 20 см, массу от 100 до 107 г. Серо-коричневая морфа имеет верх от желтоватого до серо-коричневого цвета. Красная морфа имеет более темный красновато-коричневый цвет. Глаза желтые.

Рацион 
В основном, представители этого вида ловят насекомых, таких как жуки, сверчки и кузнечики, а также пауков и мелких позвоночных.

Примечания

Литература 
 

Животные, описанные в 1852 году
Совки (птицы)